Filonides, poeta atenenc de la vella comèdia
 Filonides de Catana, metge grec 
 Filonides de Dirraqui, metge grec